Escalloniales est un ordre végétal introduit par le  et ne contentant que la famille Escalloniaceae.

Cette famille était placée par la  directement sous le clade Campanulidées (anglais :en:euasterids II ou campanulids), c'est-à-dire sans ordre.

Sa validité a été confirmée par la .

Voir aussi

Article connexe 
 Glossaire de botanique

Liens externes 
 

Ajout à classification APG II

Ordre de plantes (nom scientifique)